Miejscowości w USA:
 Green Camp – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Marion
Gminy w USA:
 Green Camp (ang. Green Camp Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Marion